Municipio de Belmont puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Belmont (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Traill.
 Municipio de Belmont (condado de Spink, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Spink.
 Municipio de Belmont (condado de Douglas, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Douglas.
 Municipio de Belmont (condado de Iroquois, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Iroquois.
 Municipio de Belmont (condado de Warren, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Belmont (condado de Kingman, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Kingman.
 Municipio de Belmont (condado de Phillips, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Phillips.
 Municipio de Belmont (condado de Jackson, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Jackson.